Live in Montreux – album degli Agorà del 1975
 Live in Montreux – album di Junior Wells e Buddy Guy del 1978
 Live in Montreux – album di João Gilberto del 1987
 Live in Montreux – EP dei Zeal & Ardor del 2018
 Live! in Montreux – album dei Blues Brothers del 1990
 Live in Montreux 69 – album dei Deep Purple del 2006